Cheetah est un terme d'origine hindi qui désigne le guépard, ce terme est d'ailleurs repris dans ce même sens par l'anglais. Il a été utilisé pour désigner de nombreux artefacts, animaux et entreprises humaines comme :

Aéronautique 
 Atlas Cheetah, un avion militaire sud-africain
 Grumman American AA-5A Cheetah, un avion léger américain
 , une version indienne de l'hélicoptère Alouette II de l'Aérospatiale
 , un moteur d'avion utilisé durant la Seconde Guerre Mondiale

Automobile 
 , un véhicule armé produit par 
 , un constructeur australien d'automobile des années 1960 aux années 1980
 , une voiture de compétition américaine concurrente de l'AC Cobra
 , un prototype de 4x4 militaire réalisé dans les années 1970 en compétition avec le Humvee pour équiper les forces armées américaines et qui a inspiré la Lamborghini LM002

Entreprises 
 , un fabricant de claviers MIDI et synthétiseurs
 Cheetah Mobile, un développeur chinois d'applications mobiles

Fiction 
 The Cheetah Girls, plusieurs œuvres de fiction inspirées d'une série littéraire éponyme de Deborah Gregory
 Cheetah, œuvre et personnage de Marvel Comics
 Cheetah, personnage de DC Comics
 , un film de 1989 produit par Disney

Informatique 
 Cheetah, est le nom d'un composant électronique d'IBM
 , un langage de programmation
 Cheetah est le surnom du Mac OS X v10.0

Musique 
 Cheetah (1990-), une rappeuse sud-coréenne
 , un label américain
 , un groupe australien de musique
 Cheetah, un EP de 2016 d'Aphex Twin
  un club new-yorkais des années 1960, rendu célèbre par Jimi Hendrix

Robotique 
 Cheetah (robot) Un robot développé pour la DARPA et capable de courir plus vite que n'importe quel être humain.

Autre 
 Free State Cheetahs, un club sud-africain de rugby
 Central Cheetahs, un autre club sud-africain de rugby
 Chester Cheetah, un jeu vidéo
 Beretta Cheetah, une arme de poing
 , un nightclub de Las Vegas, connu pour avoir été le cadre du film Showgirls
Belgian Cheetahs, Équipe de Belgique féminine de relais 4 × 400 mètres

Voir aussi 
 Cheeta est un chimpanzé dans le monde imaginaire Tarzan.

Langue hindie

he:צ'יטה